Сведение, слово при различном ударении имеет различные значения:

Све́дение 
 Сведение — информация.

Сведе́ние 
 Сведение цветов — процедура совмещения цветоделённых изображений в фотографии, полиграфии, телевизионной аппаратуре.
 Сведение лучей — настройка электронной пушки кинескопа для попадания всех трёх электронных лучей в соответствующие места на экране.
 Сведение — в теории сложности вычислений преобразование одной задачи к другой.
 Сведение — в музыке стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи.
 Сведение (в спорте) — упражнение, в котором сводятся руки или ноги; обратное упражнение — «разведение» или «разводка».